Sehnsucht é um substantivo alemão traduzido como "anseio" ou "desejo".

Também pode se referir à:

 Sehnsucht, um filme mudo alemão de 1921
 Sehnsucht, filme alemão de 2003
 Sehnsucht (álbum de Rammstein)
 Sehnsucht (álbum de Lacrimosa)
 Sehnsucht (canção de Jimmy Makulis), canção que representou a Áustria no Festival Eurovisão da Canção 1961

Desambiguação